Marcigliana  – zona III del comune di Roma.
Riserva naturale della Marcigliana  – area naturale protetta della provincia di Roma.